XXXI чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с декабря по август 1969 года.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 6 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Буревестник» Москва, «Динамо» Москва, СКА Ростов-на-Дону); УССР («Буревестник» Одесса, «Буревестник» Харьков, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград); ЛатССР («Радиотехник» Рига); АзССР (АзИНХ Баку), КазССР («Буревестник» Алма-Ата), ЭССР («Калев» Таллин).

Команды провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами.

Чемпионат запомнился небывалой конкуренцией в борьбе за призовые места — будущий чемпион страны «Буревестник» из Алма-Аты потерпел 15 поражений, а разница между первым и четвёртым местом составила всего 2 очка. Киевский «Локомотив» впервые в своей истории сумел подняться на вторую строчку, а рижский «Радиотехник» выиграл медали (на этот раз бронзовые) уже в пятый раз подряд.

Вновь, как и год назад, на пьедестале не оказалось российских команд.

I группа

II группа 
1. «Динамо» Иркутск
2. «Автомобилист» Ленинград
3. «Политехник» Тула
4. «Спартак» Грозный
5. «Локомотив» Москва
6. «Буревестник» Тбилиси
7. «Динамо» Ленинград
8. «Динамо» Ташкент
9. «Сакалас» Каунас
10. «Захмет» Ашхабад
11. «Химик» Даугавпилс
12. «Алга» Фрунзе
13. «Буревестник» Минск
14. «Молдова» Кишинёв
15. «Динамо» Ереван.
Место двух аутсайдеров I группы — московских «Буревестника» и «Динамо» — займут победители II группы — «Динамо» Иркутск и «Спартак» Ленинград.

Призёры 
 «Буревестник» (Алма-Ата): Олег Антропов, Геннадий Гончаров, Александр Кармановский, Валерий Кравченко, Александр Портной, Николай Рагозин, Жанбек Саурамбаев, Амангельды Султанов, Владимир Устименко, Леонид Щербаков, Виталий Шапран, Вячеслав Шапран. Тренер — Зангар Джаркешев.

 «Локомотив» Киев: С. Борщенко, Всеволод Веремеенко, Владимир Иванов, Михаил Овсянкин, Валерий Олейников, Евгений Омельяненко, А. Савинков, Борис Терещук, А. Уваров, Валентин Цвик. Тренер — Юрий Савченко.

 «Радиотехник» (Рига): А.Августниский, Н.Балтрунс, Иван Бугаенков, О. Индраш, М. Корневский, Ян Лабуцкас, Станислав Люгайло, В. Мельниченко, Г. Мещерский, М. Палкис, А. Страздиньш, М. Элефант. Тренер — Михаил Амалин.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
В. Агаев (АзИНХ Баку);
Олег Антропов («Буревестник» Алма-Ата);
Александр Визжачев («Автомобилист» Ленинград);
Г. Гончаров («Буревестник» Алма-Ата);
Олег Запорожец (СКА Ростов-на-Дону);
Владимир Иванов («Локомотив» Киев);
Валерий Кравченко («Буревестник» Алма-Ата);
К. Кукк («Калев» Таллин);
Евгений Лапинский («Буревестник» Одесса);
Василиюс Матушевас («Буревестник» Xарьков);
Виктор Михальчук («Буревестник» Одесса);
Георгий Мондзолевский (ЦСКА Москва);
В. Нарубин («Буревестник» Москва);
Михаил Овсянкин («Локомотив» Киев);
А. Портной («Буревестник» Алма-Ата);
Юрий Поярков («Буревестник» Xарьков);
Н. Рагозин («Буревестник» Алма-Ата);
Пээт Райг («Калев» Таллин);
П. Романов («Динамо» Москва);
Жанбек Саурамбаев («Буревестник» Алма-Ата);
Эдуард Сибиряков (ЦСКА Москва);
А. Страздиньш («Радиотехник» Рига);
Борис Терещук («Локомотив» Киев);
Ефим Чулак (СКА Ростов-на-Дону);

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1968 год в волейболе
1969 год в волейболе